Les Bordes kan syfta på:
 Les Bordes, Indre
 Les Bordes, Loiret
 Les Bordes, Saône-et-Loire
 Les Bordes, Yonne